Brunswick River ist der Name folgender Flüsse:

in Australien:
 Brunswick River (Collie River), ein Nebenfluss des Collie River in Western Australia
 Brunswick River (Tasmansee), Fluss zur Tasmansee in New South Wales

in Kanada:
 Brunswick River (Missinaibi River), in Ontario

in den Vereinigten Staaten:
 Brunswick River (St. Simons Sound), Ästuar bei Brunswick, Georgia
 Brunswick River (Cape Fear River), Flussarm des Cape Fear River in North Carolina